Александр Новосёлов:
 Новосёлов, Александр Ефремович (1884—1918) — русский политический деятель, писатель, эсер.
 Новосёлов, Александр Леонидович (1941—2014) — советский и российский учёный.
 Новосёлов, Александр Фёдорович (род. 1939) — советский и российский художник-монументалист, витражист и живописец.